Sumatragröngöling (Picus dedemi) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Sumatragröngöling förekommer i höglänta områden på Sumatra. Den betraktas traditionellt som underart till gråspett (P. canus), men gavs artstatus av Birdlife International och IUCN 2014. Sedan 2021 urskiljs den även av tongivande International Ornithological Congress (IOC) som egen art.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som nära hotad (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Hackspettar
Fåglar i orientaliska regionen